О’Коннор, Фрэнк (актёр) (, 1881—1959) — американский актёр
 О’Коннор, Фрэнк (писатель) (, 1903—1966) — ирландский писатель